In de scheikunde verwijst het naar een aromatische verbinding
 Aromatisch betekent ook geurig